Janů, kteří jsou uctíváni jako svatí, žilo více:

Svatí 
Novozákonní postavy:

 Jan Křtitel, novozákonní postava, poslední prorok v rámci křesťanství
 Jan Evangelista († asi 100), syn Zebedeův, jeden ze dvanácti apoštolů, tradiční autor Evangelia podle Jana

Čeští svatí:

 Jan Nepomucký (* mezi 1340 a 1350–1393), mučedník, jeden z českých zemských patronů
Jan Hus (asi 1370–1415) český kněz, reformátor a mučedník (uctíván pravoslavnou církví)     
 Jan Sarkander (1576–1620), moravský katolický kněz a mučedník
 Jan Nepomucký Neumann (1811–1860), český misionář a 4. biskup filadelfský
 Ivan poustevník, zvaný též svatý Jan Poustevník či svatý Jan Český (9. století, Svatý Jan pod Skalou)
Jan Sonnevend (1880–1942) pravoslavný věřící, mučedník (uctíván pravoslavnou církví spolu se Svatými českými Novomučedníky) 

Další světci:

 Jan I., papež (524–526) a mučedník
Jan XXIII., papež (1958–1963)
Jan, římský mučedník spolu se svým otcem Marciánem 
 Jan Alcober († 1748), mučedník, dominikán a španělský misionář
 Jan Almond
 Jan Almužník (552–619/620), zvaný též Jan Milostivý, patriarcha v Alexandrii známý svou starostí o chudé
 Jan Berchmans
 Jan Bonnard
 Jan Bonus, biskup
 Jan Bosco (1815–1888), zakladatel řádu salesiánů
 Jan Boste
 Jan Calabria
 Jan Calybita
 Jan Cón
 Jan Cornay
 Jan Cuauhtlatoatzin
 Jan Dat
 Jan Davy
 Jan de Brébeuf
 Jan de Brito
 Jan de la Salle
 Jan de Matera
 Jan de Ribera
 Jan de Rossi
 Jan de Triora Lantrua
 Jan del Castillo
 Jan Dinh Văn Thanh
 Jan Đoan Trinh Hoan
 Jan Duns Scotus (1266–1308), skotský františkán, představitel pozdní scholastiky
 Jan Eudes (1601–1680), francouzský kněz, zakladatel kongregace eudistů a kongregace sester od Dobrého Pastýře
 Jan Fisher (1469–1535), katolický duchovní, biskup z Rochestru, mučedník
 Jan Gabriel Perboyre
 Jan Gaetano
 Jan Garcia
 Jan González de Castrillo (1430–1479), řeholník a kazatel
 Jan Grande
 Jan Gualbertus
 Jan Haile
 Jan Hesychasta
 Jan Houghton
 Jan Chen Xianheng
 Jan Chon Chang-un
 Jan Isaurus
 Jan Jones
 Jan Kapistránský
 Jan Kassián
 Jan Kemble
 Jan Kętský
 Jan Kinuya
 Jan Klimak
 Jan Kolínský
Jan Kronštadtský (1829–1909), ruský biskup
Jan Křtitel Piamarta (1841–1913) italský kněz, zakladatel kongregace
 Jan Laudensis
 Jan Lenaerts
 Jan Leonardi (1541–1609), italský katecheta, zakladatel kleriků Matky Boží
 Jan Lloyd
 Jan Lou Tingyin
 Jan Macías
 Jan Messor
 Jan Muzei či Senex
 Jan Nam Chong-sam
 Jan Néel
 Jan od Kříže (1542–1591), karmelitán, vrcholný představitel španělské křesťanské mystiky
 Jan Ogilvie
 Jan Paine
 Jan Pak Hu-jae a 5 druhů
 Jan Pavel II.
 Jan Plessington
 Jan Régis
 Jan Rigby
 Jan Roberts
 Jan Silentiarius či Hesychasta
 Jan Soan de Goto
 Jan Stone
Jan Suzdalský (?–1373), ruský biskup
 Jan Světlý, který má spolu se svým bratrem Pavlem svátek 26. června
 Jan Thaumaturgus
Jan Trogirský
 Jan Vénard
 Jan Vianney (1786–1859), francouzský kněz, patron kněží v duchovní správě
Jan Vladimír (?–1016), srbský kníže a mučedník
 Jan Wall
 Jan Wang Guixin
 Jan Wang Rui
 Jan Wu Mantang
 Jan Wu wenyin
 Jan Yi Kwang-nyol
 Jan Yi Mun-u
 Jan Yi Yun-il
 Jan z Ávily
Jan z Benátek, mučedník, jeden z Pěti bratří
 Jan z Boha (1495–1550), konvertita, patron nemocných
 Jan z Damašku (kolem 676–700–749-754), byzantský teolog a mnich, učitel církve
 Jan z Dukly (1414–1484), polský světec, kanonizován Janem Pavlem II.
 Jan z Mathy
 Jan Zhang Huan
 Jan Zhang Jingguang
 Jan Zhang Tianshen
 Jan Zhao Mingxi
 Jan Zlatoústý (347 nebo 349–407), jeden z církevních otců a učitelů církve

Názvy sídel 
 Svatý Jan (okres Příbram), obec na Sedlčansku, v okrese Příbram
Svatý Jan (okres Tachov), zaniklá osada v okreseTachov
 Svatý Jan nad Malší, obec v okrese České Budějovice
 Svatý Jan pod Skalou, obec v okrese Beroun
 Svatý Jan (Struhařov), část obce Struhařov v okrese Benešov
 Svatý Jan t. Krsovice, část obce Chlístovice v okrese Kutná Hora

Další zeměpisné názvy 
 Svatý Jan (Blatenská pahorkatina) (495 m) – vrchol v Blatenské pahorkatině, jihovýchodně od Radomyšle v okrese Strakonice
 Svatý Jan (Plaská pahorkatina) (516 m) – vrchol v Plaské pahorkatině, západně od Hadačky v okrese Plzeň-sever

Související články 
 Řeka svatého Jana

Reference